Raptor (lateinisch ‚Räuber, Raubvogel‘) steht für:
 Raptor (Brettspiel), Brettspiel von Bruno Cathala aus dem Jahr 2015
 Raptor (Cedar Point), Achterbahn in Sandusky, Ohio
 einen Dinosaurier der Familie Dromaeosauridae
 Raptor (Film), US-amerikanischer Horrorfilm von Jim Wynorski aus dem Jahr 2001
 Ford-Automobile, siehe Ford Ranger und Ford F-Serie
 Raptor (Gardaland), Achterbahn am Gardasee, Italien
 Lockheed Martin F-22 „Raptor“, US-amerikanisches Kampfflugzeug
 Name mehrerer Motorradmodelle von Cagiva, siehe Cagiva #Modelle
 ein schnelles Patrouillenboot der Russischen Marine, siehe Projekt 03160
 Raptor (Raketentriebwerk), Triebwerkstyp von SpaceX

RAPTOR steht für:
 Reconnaissance Airborne Pod Tornado, Zusatzmodul für ein Kampfflugzeug, siehe Panavia Tornado #Aufklärungsbehälter

Siehe auch:
 Raptorex
 Raptori
 Toronto Raptors

Abkürzung